Cangas - município da província de Pontevedra, Galiza.
Cangas de Onís - município do Principado das Astúrias.
Cangas del Narcea - município do Principado das Astúrias.

Ver também
 Canga

Desambiguações de topônimos